Nikola Šuhaj může být:

 Nikola Šuhaj – legendární podkarpatská zbojnická postava

odrazy v kultuře
 Nikola Šuhaj loupežník – kniha Ivana Olbrachta
 Nikola Šuhaj (film, 1947) (1947) – film z roku 1947, režie: Miroslav Josef Krňanský
 Nikola Šuhaj loupežník (film, 1977) – televizní film z roku 1977, režie: Evžen Sokolovský
 Nikola Šuhaj (film, 2020) – film ve výrobě režiséra Vladimíra Morávka

Související články 
 Balada pro banditu